BGF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto M'Poko, Bangui, Repubblica Centrafricana
 bgf – codice ISO 639-3 della lingua bangandu